Cuvântul Enceladus poate însemna:
Enceladus (satelit), un satelit al planetei Saturn, pe care ar putea exista viață extraterestră
Enceladus, unul dintre giganții din mitologia greacă